Oznaczenie CE – umieszczone na wyrobie 
 Windows CE – system operacyjny opracowany przez Microsoft
 Ce 6/8 II – szwajcarska lokomotywa elektryczna produkowana w latach 1919–1922